Bredäng – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Bredäng – stazione della metropolitana di Stoccolma